Regimiento de Infantería 6 puede hacer referencia a:

 el Regimiento de Infantería 6 de Argentina;
 el Regimiento de Infantería 6 de Bolivia;
 el Regimiento de Infantería «Saboya» n.º 6 de España;
 o el Regimiento de Infantería n.º 6 de Prusia.